Фил Кармен (наст. имя Герберт Хофман, родился , , Квебек, Канада) — швейцарский музыкант и продюсер канадского происхождения.

Ранняя карьера 

Фил рос во Франкфурте-на-Майне в Германии и в Люцерне, Швейцария. В Люцерне он учился в консерватории, а позже изучил и бухгалтерию. В 1975 году он решает посвятить себя музыке. Вместе с бас-гитаристом Майком Томпсоном (Марсель Галуззи), он создаёт дуэт Carmen & Thompson, исполняющий музыку кантри. Сингл «Time Moves On» достиг 31-го места итальянского чарта в 1980 году, а в 1981 году они выступили на Фестивале в Сан-Ремо, исполнив песню «Follow Me».

Соло-карьера 

В 1982 году Фил Кармен в Штайне-на-Рейне, Швейцария, создаёт лейбл Picar Studios, и записывает два сольных альбома, которые были мало известны до 1985 года, когда его хит с LP «Walkin' the Dog» достиг третьего места швейцарского хит-парада.Сингл «On My Way to LA» стал наиболее успешным, и летом 1985 года достиг 18-го места в Германии и 9-го в Швейцарии. Этот сингл был также использован в телевизионном сериале «Wild West» в 1988 году. Его альбом «Wise Monkeys», 1986 года, вышел на первое место швейцарских чартов, сингл с которого «Moonshine Still» достиг 10 места. Его последним успешным сольным альбомом стал «City Walls», 1987  года, который дошёл до 10-го места в Швейцарии. В создании альбома «Live in Montreux» принимали участие: Брайан Югер (орган), Пик Уитерс и Ларри Э.Ван (ударые), Дик Морриссей (саксофон), Стив Дэусон (труба), Стив Эвенс (бас-гитара) и Сабин ван Барен (бэк-вокал).

В 1986 году Фил Кармен создал группу Clover Leaf, игравшую кантри. Альбом 1993 года «Skyline» создавался при участии Дика Морриссея, а также Ричарда Ти. В 1996 году вышел альбом с кавер-версиями песен Боба Дилана «Bob Dylan’s Dream», такой же хороший, как и альбом «Drive», и сборник лучших песен «Cool & Collected: Best of Phil Carmen and Mike Thompson». Позже
вышел концертный альбом «Back from L.A.», в 1999 году, и два сборника лучших песен: «Millennium Collection» в 2002 году и «My Way: Hits & Rarities» в 2007 году.

Дискография

Carmen & Thompson

Синглы 

 1980 «Time Moves On»
 1981 «Follow Me»
 1987 «The Sun Goes Down»

Альбом 

 1994 Greatest Hits

Phil Carmen (соло)

Альбомы 

 1982 Phrases, Patterns an' Shades
 1982 Backfire
 1985 Walkin' the Dog
 1986 Wise Monkeys
 1987 City Walls
 1987 Live in Montreux
 1988 Changes
 1991 Drive
 1992 The Best of 10 Years 1982—1992, Cool & Collected
 1993 No Strings Attached
 1993 Skyline
 1993 Great Hits (концерт)
 1994 Back From L.A. Live
 1995 No sweat
 1996 Bob Dylan’s Dream
 1999 Back from L.A. (концерт)

Синглы 

 1985 On My Way to L.A.
 1986 Borderline Down
 1986 Moonshine Still
 1987 Workaholic Slave (Maxi Single)
 1988 God’s Creation
 1991 Borderline Down
 1993 One Foot in Heaven
 1995 No Sweat

Ссылки 

 Официальный вэб-сайт